Bat Out of Hell II: Back into Hell — шестой студийный альбом Мита Лоуфа. Был написан и спродюсирован Джимом Стайнманом. Альбом вышел в сентябре 1993 года, спустя 16 лет после выхода первого сольного альбома Мита Лоуфа Bat Out of Hell.

Было продано более 14 млн копий альбома по всему миру. Он занимал первую строчку чартов во множестве стран. Альбом часто называют одним из лучших «возвращений» в истории рок-музыки.

Пять песен с этого альбома были выпущены в виде синглов, включая I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), занявшую первую строчку в 28 странах и за которую Мит Лоаф получил премию «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Чарты за десятилетие

Сертификации

Примечания 

Альбомы 1993 года
Альбомы Мита Лоуфа
Альбомы Republic Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы-сиквелы